Hudec ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Hudec (* 1949), slowakischer Musiker und Komponist
 Alois Hudec (1908–1997), tschechoslowakischer Turner
 Jan Hudec (* 1981), kanadischer Skirennläufer

 
 Martin Hudec (* 1982), tschechischer Fußballspieler
 Michal Hudec (* 1979), slowakischer Eishockeyspieler
 Stanislav Hudec (* 1982), slowakischer Eishockeyspieler

Hudec ist der Name folgender Unternehmen:
 Bohumil Hudec, Továrna na velocipedy, motocykly a automobily, ehemaliger österreichisch-ungarischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Hudetz